La hryvnia, hrivnia o hryvnja (; , plurale: гривні, hryvni, genitivo plurale: гривень, hryven) è la moneta ufficiale dell'Ucraina dal 1996, quando ha rimpiazzato il karbovanec', la valuta temporanea usata dopo che l'Ucraina uscì dall'Unione Sovietica e dalla zona monetaria del rublo.

La parola è traslitterata correttamente hryvnia (e non hryvna, parola che ha un altro senso in ucraino). A volte appare la grafia pronunciabile in italiano, grivnia. La hryvnja è suddivisa in 100 copeche (копійок, kopijok; al singolare копійка, kopijka), in italiano copeca.

Il simbolo della grivnia è una lettera corsiva ucraina, la Г, con 2 linee orizzontali (₴) che rappresentano la stabilità come per l'euro (€) o lo Yen (¥). In ucraino hryvnia è abbreviato con "грн.". La valuta ha come codice ISO 4217 UAH o ancora 980.

La hryvnia o per meglio dire la doppia hryvnia era anche una monetina d'argento, del valore di 20 copechi, cioè un quinto di rublo nella Russia zarista del secolo scorso; è citata più volte anche nei racconti di Čechov e Gogol.

Banconote e monete

Monete attuali

Banconote attuali

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Economia dell'Ucraina
Valute europee